Le Mesnil-Simon puede referirse a: 

 Le Mesnil-Simon, comuna francesa situada en Calvados.
 Le Mesnil-Simon, comuna francesa situada en Eure y Loir.